

Общая статистика матчей 
По состоянию на 20 ноября 2022 года
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, МЗ — забитые мячи, МП — пропущенные мячи, ± — разница забитых и пропущенных мячей.

Всего с 30 июня 1912 года официальных матчей сборными Российской империи, РСФСР, СССР, СНГ и России проведено 699 матча; побед — 364, ничьих — 179, поражений — 156, забито — 1222, пропущено — 682.

Факты 
 Из семи финальных турниров чемпионатов мира и Европы, в которых участвовала сборная России, она четырежды попадала в одну группу к будущим чемпионам: на ЧМ-1994 — к Бразилии, на ЧЕ-1996 — к Германии, на ЧЕ-2004 — к Греции и на ЧЕ-2008 — к Испании. При этом сборную Греции на ЧЕ-2004 она даже обыграла, но это всё равно не позволило россиянам выйти из группы. А на ЧЕ-2008 Россия наоборот проиграла Испании и вышла в плей-офф, а в полуфинале вновь уступила той же команде, причём оба поражения были с разницей в три мяча (1:4 и 0:3).
 Также Россия трижды встречалась в одной группе с хозяевами чемпионатов: на ЧМ-2002 — с Японией, на ЧЕ-2004 — с Португалией и на ЧЕ-2012 — с Польшей. И ни разу не смогла их обыграть — матчи с Японией и Португалией закончились поражениями, а игра с Польшей завершилась вничью.

 Сборной-соперником с самым рекордным интервалом между матчами является Алжир — он составил 49 лет, 8 месяцев и 22 дня (между 4 ноября 1964 года и 26 июня 2014 года). Интервал с Северной Ирландией составляет 40 лет, 10 месяцев и 25 дней (между 13 октября 1971 года и 7 сентября 2012 года). Кроме того, у сборной СССР рекордные интервалы были и между матчами с Норвегией (47 лет, с 1914 по 1961 год) и с Турцией (36 лет, с 1925 по 1961 год). В рамках новейшей же истории сборной России этот рекорд принадлежит Сан-Марино, матчи с которой не проводились в течение 24 лет и 1 дня (между 7 июня 1995 года и 8 июня 2019 года). Кроме того, у сборной России имеется длительный интервал с Камеруном], матчи с которой не проводились в течение 16 лет, 11 месяцев и 10 дней (между 28 июня 1994 года и 7 июня 2011 года).
 Пять раз из шести в отборочных турнирах чемпионатов мира сборная России попадала в одну группу к сборной Люксембурга (за исключением отбора к ЧМ-2010). С ней же у России наилучший игровой результат: 10 побед, ни одной ничьей и ни одного поражения, 35 забитых и 3 пропущенных мяча.
 Во всех отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы, начиная с квалификации к ЧЕ-2004, сборная России обязательно встречалась в одной группе со сборными бывших республик СССР: с Грузией перед ЧЕ-2004, с Эстонией и Латвией перед ЧМ-2006, вновь с Эстонией перед ЧЕ-2008, с Азербайджаном перед ЧМ-2010, с Арменией перед ЧЕ-2012, снова с Азербайджаном перед ЧМ-2014, с Молдавией перед Евро-2016 и с Казахстаном перед Евро-2020 (на ЧМ-2018 сборная России попала без отбора как хозяйка турнира).
 За всю новейшую историю сборная России всего шесть раз проигрывала на своём поле в официальных матчах: в 1998 году — Франции (2:3), в 2009 — Германии (0:1), в 2010 — Словакии (0:1), в 2015 — Австрии (0:1), в 2017 — Португалии (0:1) и Мексики (1:2). Примечательно, что оба последних поражения произошли на домашнем Кубке конфедераций 2017 года. Также примечательно, что поражения от Франции и Словакии впоследствии закомпенсировались гостевыми победами россиян с теми же счетами. В то же время сборная СССР вообще ни разу не проигрывала в домашних отборах, и всего 7 раз сыграла вничью.

Рекорды 
 Самая крупная победа
 8 июня 2019 — Сан-Марино — 9:0, отборочный матч чемпионата Европы 2020 (дома — Саранск)

 Самое крупное поражение
 13 октября 2004 — Португалия — 1:7, отборочный матч чемпионата мира 2006 (в гостях — Лиссабон)

Чемпионат мира по футболу 1994

Подготовка к турниру

Группа 4

Финальный турнир

Группа B

Чемпионат Европы по футболу 1996

Подготовка к турниру

Группа 8

Финальный турнир

Группа С

Чемпионат мира по футболу 1998

Подготовка к турниру

Группа 5

Стыковые матчи

Чемпионат Европы по футболу 2000

Подготовка к турниру

Группа 4

Чемпионат мира по футболу 2002

Подготовка к турниру

Группа 1

Финальный турнир

Группа H

Чемпионат Европы по футболу 2004

Подготовка к турниру

Группа 10

Стыковые матчи

Финальный турнир

Группа A

Чемпионат мира по футболу 2006

Подготовка к турниру

Группа 3

Чемпионат Европы по футболу 2008

Подготовка к турниру

Группа E 
Отборочный раунд

Финальный турнир

Группа D

Плей-офф

Чемпионат мира по футболу 2010

Группа 4

Стыковые матчи

Чемпионат Европы по футболу 2012

Подготовка к турниру

Группа B 
Отборочный раунд

Финальный турнир

Группа A

Чемпионат мира по футболу 2014

Подготовка к турниру

Группа F

Финальный турнир

Группа H

Чемпионат Европы по футболу 2016

Подготовка к турниру

Группа G 
Отборочный раунд

Чемпионат Европы по футболу 2016 (отборочный турнир, группа G)

Финальный турнир

Группа В

Кубок конфедераций 2017

Кубок конфедераций 2017. Группа A

Чемпионат мира по футболу 2018

Чемпионат мира по футболу 2018. Группа A

Чемпионат мира по футболу 2018. 1/8 финала

Чемпионат мира по футболу 2018. 1/4 финала

Лига наций УЕФА 2018/2019

Лига B

Группа 2

Чемпионат Европы по футболу 2020

Подготовка к турниру

Группа I 
Отборочный раунд

Финальный турнир

Группа В

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы B (Бельгия), который сыграет с командой, занявшей третье место в группе F (Португалия).
 Команда, занявшая второе место в группе B (Дания), которая сыграла с командой, занявшей второе место в группе A (Уэльс).
Команда, занявшая третье место в группе B, (Финляндия) не вышла в 1/8 финала, поскольку не попала в число четырёх лучших команд, занявших третье место в групповом этапе.

Матчи

Лига наций УЕФА 2020/2021

Чемпионат мира по футболу 2022

Подготовка к турниру

Группа Н

Матчи

Чемпионат Европы по футболу 2024

Лига наций УЕФА 2024/2025

Чемпионат мира по футболу 2026

Товарищеские матчи

Примечания

Ссылки 
 Отчёты обо всех матчах сборной России с 30 июня 1912 года